Carlo Conti – włoski kardynał
 Carlo Conti – włoski kompozytor
 Carlo Conti – włoski matematyk
 Carlo Conti – włoski prezenter telewizyjny